Fialová ist der Familienname folgender Personen:
 Ingeborg Fialová-Fürstová (* 1961), tschechische Germanistin
 Květa Fialová (1929–2017),  tschechische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Lucie Fialová (* 1988), tschechische Squashspielerin
 Vlasta Fialová (1928–1998), tschechische Schauspielerin
 Zuzana Fialová (* 1975), slowakische Moderatorin und Schauspielerin